Сіцінський — українське і польське прізвище.

 Сіцінський Анатолій Станіславович — доктор наук з державного управління, професор.
 Володимир Сіцінський (Січинський) — архітектор.
 Юхим Сіцінський (Січинський) — історик, археолог і культурно-громадський діяч Поділля, православний священик
  — польський соціолог, у 1991—1992 роках міністр культури та мистецтва Польщі
 Владислав Сіцінський — польський шляхтич, який першим в історії зірвав засідання сейму (9 березня 1652 р.) за допомогою Liberum veto
  — польський архітектор, автор проектів відбудови після другої світової війни Казімежа Дольного та Каліша (останній не реалізовано)
  (1854—?)  — депутат Державної думи Російської імперії I скликання від Кишинева

Польські прізвища